

Geografia 
 Cienfuegos – città sulla costa meridionale dell'isola di Cuba

Persone 
 Camilo Cienfuegos – rivoluzionario e guerrigliero cubano
 Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan Álvaro Cienfuegos Villazón – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Javier Cienfuegos – martellista spagnolo
 Mauricio Cienfuegos – allenatore di calcio ed ex calciatore salvadoregno
 Nicasio Álvarez de Cienfuegos – poeta spagnolo

Altro 
 Ordine di Cienfuegos – ordine socialista cubano